Ми́клош Га́ал (; род. , Целльдёмёльк) — венгерский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник венгерского клуба «Халадаш». В феврале 2010 года заявлял об интересе к нему со стороны российских клубов «Крылья Советов» и «Терек», а также «одного из испанских клубов», однако тогда «Амкар» отклонил все предложения. Кроме того, сообщалось, что венгра хотела приобрести «Алания». Миклош не был заинтересован в продлении контракта с «Амкаром», объясняя это тем, что к концу чемпионата России 2010 года потерял место в составе из-за травмы. В декабре того же года заключил контракт на полтора года с «Волгой», дебютантом премьер-лиги. До этого заявлял, что интерес к нему проявляли два английских клуба и один из клубов немецкой бундеслиги, но за три года, проведённых в «Амкаре», выучил русский язык, привык к особенностям местного быта и хотел бы остаться в России.

Интересные факты 
 В сентябре 2010 года «Амкар» устроил аукцион по продаже футболок, в которых команда в 2009 году играла в Лиге Европы с английским «Фулхэмом». Футболка Гаала была продана по самой высокой цене — 5 тысяч рублей (её приобрёл болельщик), а всего «Амкар» заработал на этом аукционе 64,3 тысячи рублей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Амкар»
 Статистика на сайте телеканала «Спорт»
 Профиль на официальном сайте ФК "Волга" Нижний Новгород
 

Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Печ»
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Славия» София